Testalthea är ett släkte av skalbaggar. Testalthea ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Testalthea